PSR J1544+4937 — одиночная звезда в созвездии Волопаса на расстоянии приблизительно 11415 световых лет (около 3500 парсеков) от Солнца. Возраст звезды определён как около 11,65 млрд лет.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
PSR J1544+4937 — пульсар, нейтронная звезда спектрального класса pec(PSR). Масса — около 1,7 солнечной, светимость — около 3,1 солнечных. Эффективная температура — около 4300 K.

Планетная система 
В 2013 году у звезды обнаружена планета PSR J1544+4937 b.

Примечания 

Планетные системы